Bordollo ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bordollo (1775–1840), deutscher Unternehmer und Bürgermeister in Grünstadt
 Johann Baptist Bordollo (1750–1807), deutscher Apotheker und Pharmazeut
 Wilhelm Bordollo (1779–1822), deutscher Unternehmer und Bürgermeister in Grünstadt